

Persone 
 Bernardino Monaldi (1568 – ?) — pittore italiano.
 Carlo Monaldi (Roma, 1683 circa – Roma, 1760 circa) — scultore italiano.
 Diego Monaldi (Aprilia, 1993) — cestista italiano. 
 Emilio Monaldi (Porto Recanati, 1947) — allenatore di calcio italiano ed ex-calciatore.
 Gastone Monaldi (Passignano sul Trasimeno, 1882 – Sarteano, 1932) — attore e drammaturgo italiano.
 Giacomo Monaldi (Roma, 1730 – Varsavia, 1799) — scultore italiano.
 Gianfranco Monaldi (Milano, 1930 – Urbino, 2007) — direttore d'orchestra, compositore e arrangiatore italiano
 Gisella Monaldi (Torino, 1913 – Roma, 1984) — attrice italiana.
 Paolo Monaldi (Roma, 1710 – Roma, ?) — pittore italiano.
 Vincenzo Monaldi (Monte Vidon Combatte, 1899 – Napoli, 1969) —politico, medico e accademico italiano.
 Vincenzo Monaldi (Porto Recanati, 1915 – 2000) — calciatore italiano.

Altro 
 Ospedale Monaldi — ospedale di Napoli.

Pagine correlate 
 Monaldo